Voici la liste non exhaustive des footballeurs ayant porté un jour le maillot du Racing club de France :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z 

 ¹: nationalité sportive ; certains joueurs possèdent plusieurs nationalités, mais ils ne peuvent jouer que pour une seule équipe nationale A



Racing Club de France (football)
Racing Club de France